Publik ist

 der Bestandteil des Namens mehrerer Zeitungen:
ver.di PUBLIK, Mitgliederzeitschrift der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
Publik-Forum, „Zeitung kritischer Christen“
Publik (Wochenzeitung) (1968–1971), Vorgänger-Zeitung von Publik-Forum

 der obersorbische und frühere deutsche Name der devastierten Ortschaft Publick in der Oberlausitz